«It’s My Life» () — сингл шведского музыканта нигерийского происхождения Dr. Alban из альбома .

Выпущенная в 1992 году, композиция стала хитом во многих европейских странах, заняв первые строчки чартов в Швеции, Австрии, Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии, а также вторую позицию в Великобритании. Во Франции песня покоряла чарт дважды: в 1992 году и в 1993, после фигурирования в рекламе женских гигиенических средств.

В 2013 и 2014 годах ремикс «It’s My Life» был использован в немецком телевизионном сериале «Köln 50667» и подарил песне вторую жизнь в чартах Германии.

Песня также звучит в фильме «Игра со смертью».

Список композиций

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Композиции в стиле евродэнс
Песни 1992 года
Песни на английском языке
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Многоязычные песни